Ulrike Eleonora van Denemarken (Kopenhagen, 1 september 1656 — Slot Karlberg, Solna, 26 juli 1693) was een dochter van Frederik III van Denemarken en van Sophia Amalia van Brunswijk-Lüneburg. Haar ambitieuze moeder zorgde ervoor dat zij in 1680 huwde met Karel XI van Zweden. Ulrike oefende geen enkele politieke invloed uit op haar man en bekommerde zich om de armen en zieken. Zij was tevens een getalenteerd kunstenares. Ulrike werd de moeder van:
 Hedwig Sophia (1681-1708)
 Karel XII van Zweden (1682-1718)
 Gustaaf (1683-1685)
 Ulrich (1684-1685)
 Frederik (1685-1685)
 Karel Gustaaf (1686-1687)
 Ulrike Eleonora (1688-1741).

Referenties

Partner van de koning van Zweden
Huis Oldenburg
Denemarken, U